Сигизмунд Венедиктович Мерхилевич (Мерхелевич) (1800—1872) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, начальник артиллерии Отдельного Гвардейского корпуса, член Военного совета.

Биография 
Родился 28 октября 1800 года, происходил из дворян Ковенской губернии. Получил домашнее образование.

В службу определён 13 января 1819 года юнкером в лейб-гвардии легкоконную № 1 батарею. Затем, по выдержании экзамена, 30 октября 1820 года был произведён в прапорщики с переводом в лейб-гвардии пешую батарейную № 5 роту. В 1824 году получил следующие чины: подпоручика (28 февраля) и поручика (2 ноября), а в ноябре 1830 года произведён в штабс-капитаны.

В 1831 году, во время Польского мятежа, состоял прикомандированным к гренадерской батарейной № 1 роте 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады. Здесь он участвовал в движении главной армии от Пултуска на Нижнюю Вислу, при переправе у Осека; в сражении под Шимановым находился в авангарде армии и за отличное мужество и храбрость, оказанные в этом сражении, награждён орденом св. Анны 3-й степени с бантом. За участие в генеральном сражении при взятии приступом передовых укреплений Варшавы и городового вала, в котором он также имел случай показать храбрость и мужество, получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом и произведён в капитаны.

В январе 1833 года получил назначение на должность командира батарейной № 1 батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, с производством в полковники. 2 января 1836 года состоялось новое назначение — командиром 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады. В ноябре того же года Мерхилевич пожалован бриллиантовым перстнем с вензелевым изображением имени Его Императорского Величества. 17 апреля 1838 года назначен командиром лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 8 сентября 1843 года произведён в генерал-майоры; и 28 января 1848 года зачислен в свиту Его Императорского Величества.

Во время Венгерского мятежа находился в походе к западным пределам империи, причём исправлял обязанности начальника штаба гвардейского пехотного корпуса, а по окончании кампании, 13 октября 1849 года, назначен исполняющим должность начальника гвардейской артиллерии, в каковой должности и утверждён 6 декабря 1850 года. 26 ноября 1852 года произведён в генерал-лейтенанты.

С открытием Восточной войны, по случаю приведения войск на военное положение, назначен начальником артиллерии резервного, кавалерийского и пехотного корпусов и в течение всего 1854 года находился в составе войск, охранявших побережье в Финляндии от возможного нападения союзников через Балтийское море. В следующем году командовал оставшейся в Санкт-Петербурге артиллерией действующих резервных и запасных частей войск гвардейских корпусов и отрядом войск, расположенным между Выборгом и Петербургом.

В сентябре 1856 года назначен начальником артиллерии Отдельного Гвардейского корпуса; 16 августа 1857 года пожалован званием генерал-адъютанта с отчислением от должности и зачислен состоящим при Отдельном Гвардейском корпусе. 6 декабря того же года назначен начальником артиллерии 1-й армии; 30 августа 1861 года произведён в генералы от артиллерии, в том же году временно исправлял должность Варшавского военного генерал-губернатора.

По упразднении в 1862 году 1-й армии, 12 декабря отчислен от должности начальника артиллерии и назначен членом Военного совета и инспектором войск. В 1864 году временно командовал войсками Харьковского военного округа; в 1867 году назначен председателем военно-тюремного комитета; в 1868 году награждён табакеркой с портретом Его Величества; в 1869 году отчислен от должности инспектора войск.

Скончался 8 (по другим данным — 9 или 10) февраля 1872 года на 72 году своей жизни, прослужив по военному ведомству более 52 лет, преимущественно по артиллерии.

Награды 
Среди прочих наград Мерхилевич имел следующие:
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1831 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1831 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1834 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1835 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1840 году)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (5 декабря 1841 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 6409 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1842 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1846 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1849 год, императорская корона и мечи к этому ордену пожалованы в 1851 году)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (1855 год)
 Орден Белого орла (1856 год)
 Орден Святого Александра Невского (8 ноября 1862 года, алмазные знаки к этому ордену пожалованы 4 апреля 1865 года)
 Орден Святого Владимира 1-й степени с мечами (1870 год)
 Медали: за взятие приступом Варшавы в 1831 году и в память войны 1853—1856 гг.

 Прусский орден Красного орла 3-й степени (1833 год)
 Австрийский орден Железной короны 1-й степени (1857 год)
 Прусский орден Красного орла 1-й степени (1857 год, бриллиантовые украшения к этому ордену пожалованы в 1860 году)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 141. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Ежегодник русской армии за 1873 и 1874 гг. Часть II. — СПб., 1874. — С. 74.
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. — Киев, 1886. — С. 40, 61.
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 675. —ISBN 978-5-89577-144-0
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 марта. — СПб., 1844. — С. 382
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 марта. — СПб., 1871. — С. 90
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. Т. III, отд. IV. Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. — СПб., 1907. — С. 400—402
 Федорченко В. И. Свита российских императоров. Книга 2. М—Я. — Красноярск—М., 2005. — С. 33. — ISBN 5-17-026483-6

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Члены Военного совета Российской империи
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Кавалеры ордена Красного орла 3 степени
Кавалеры ордена Красного орла 1 степени
Кавалеры ордена Железной короны 1-й степени
Командующие Харьковским военным округом
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками